Соммре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північ від Парижа, 33 км на південний захід від Ам'єна, 29 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 147 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 402,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Соммре на сайті французького Національного інституту географії
 Соммре на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Соммре на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Соммре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Соммре на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза